Il doppio  del Trani Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Matteo Trevisan e Thomas Fabbiano erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jorge Aguilar e Andrés Molteni hanno battuto in finale Giulio di Meo e Stefano Ianni 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale)
  Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali)

  Jorge Aguilar /  Andrés Molteni (campioni)
  Alberto Brizzi /  Marco Crugnola (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trani Cup 2011